Интерцептор:

 Интерцептор — отклоняемая или выпускаемая поверхность на крыле самолёта, служащая для регулировки подъёмной силы.
 Интерцептор — спираль, служащая для предотвращения образования вихревой дорожки.